Cette page contient les pages d'homonymie de Aliénation et Aliénations.

 Aliénation, une bande dessinée.

 Aliénations, un film documentaire français de 2004.

Le mot aliénation peut aussi être employé des diverses façons suivantes :
 aliénation juridique, en langage juridique, la vente, le transport d'une propriété, d'un fonds ;  dans le même domaine, consulter également la signification des termes droit inaliénable, restriction à l'aliénation, principe d'inaliénabilité ;
 aliénation parentale, en psychologie infantile, une relation perturbée entre un enfant et l'un de ses parents ;
 aliénation politique, en science politique, un durable sentiment d'éloignement éprouvé par un citoyen vis-à-vis du système politique en vigueur ;
 aliénation mentale, en psychiatrie, un trouble mental instable ;
 aliénation sociale, en philosophie, la dépossession de l'individu au profit d'un autre ;  
 plus spécifiquement l'aliénation, de type social, vue par Karl Marx ;

Voir aussi